Skrót AAHS może oznaczać:
 Academy of Allied Health & Science szkoła w Neptune Township, w Monmouth County, New Jersey.
 Air Academy High School, szkoła w Colorado Springs, USA
 Radio AAHS – stacja radiowa nadająca w regionie Minneapolis – Saint Paul 
 American Aviation Historical Society